En géomorphologie, l'amont est la partie plus élevée d'un cours d'eau par rapport à l’observateur.
 Par extension, l'amont désigne ce qui se trouve vers le haut. En ski, le ski amont est celui qui se trouve vers le haut quand le skieur effectue une trace directe en traversée.
 Au sens figuré, dans le domaine de la technologie ou dans une chaîne de processus, l'amont désigne une étape qui survient préalablement à d'autres, par exemple :
 l'amont du cycle du combustible nucléaire est l'ensemble des étapes qui consistent en l'extraction et la mise en forme physico-chimique des matières fissiles pour leur usage en réacteur ;
 le marketing amont est l'ensemble des actions pour convaincre des cibles avant la production.

Pseudonyme 

 Marcel Amont (1929-2023), chanteur et un acteur français.

Toponyme 

 Bailliage d'Amont, ancienne juridiction de Franche-Comté, correspondant au département de la Haute-Saône ;
 Amont-et-Effreney, commune française du département de la Haute-Saône ;
 Saint-Féliu-d'Amont, commune française du département des Pyrénées-Orientales ;
 Bois-d'Amont, commune française du département du Jura ;
 La Digne-d'Amont, commune française du département de l'Aude ;
 Villeneuve-d'Amont, commune française du département du Doubs;
 Boule-d'Amont, commune française située du département des Pyrénées-Orientales ;
 Taxo-d'Amont, hameau de la commune de Saint-André dans le département des Pyrénées-Orientales.

Voir aussi 
 Pont amont, pont sur la Seine à Paris 
 En amont, album studio d'Alain Bashung

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France